На Другом конгресу ФИВБ () у Прагу 1986, председник ФИБВ др Рубен Акоста Ернандес предложио је да се оснује ново такмичење у одбојци Светска лига. Од 1990. идеја је спроведена у дело и сваке године, за престижни трофеј, али и велике новчане награде боре се најбоље светске репрезентације.

Репрезентација СР Југославије се у такмичење укључила тек 1997. На свом дебију у том такмичењу заузела је шесто место. Тек 2003. године у Мадриду као репрезентација СЦГ долазе до финала. Финалну утакмицу су изгубили од репрезентације Бразила са 3:2 у мечу који је од стране ФИВБ проглашен за једну од најбољих утакмица у историји одбојкашког спорта. Победник је одлучен у петом сету, а резултат је био 31:29. Још једна похвала за нашу одбојку дошла је од ФИВБ. Финални турнир 2005. који је организован у Београду, оцењен је као најбољи од почетка Светске лиге.

Победници финалних турнира Светске лиге, са резултатима утакмица за прво и треће место приказани су у следећој табели. 1998. године финални турнир се играо по бод систему тако да није било финалне утакмице него је победник турнира освојио прво место у Светској лиги а и даљи редослед је био према пласману на турниру.

Учешћа

Досадашња издања

Биланс медаља 

1 Укључује медаљу коју је освојио Совјетски Савез 1991.

2 Укључује медаље које су освојиле СР Југославија и Србија и Црна Гора

Најкориснији играчи досадашњих издања Светске лиге 

 1990 –  Андреа Зорзи
 1991 –  Андреа Зорзи
 1992 –  Лоренцо Бернарди
 1993 –  Ђоване Гавио
 1994 –  Андреа Ђиани
 1995 –  Дмитриј Фомин
 1996 –  Лоренцо Бернарди
 1997 –  Гвидо Герцен
 1998 –  Освалдо Хернандез
 1999 –  Освалдо Хернандез
 2000 –  Андреа Сарторети
 2001 –  Иван Миљковић
 2002 –  Иван Миљковић
 2003 –  Иван Миљковић

 2004 –  Андреа Сарторети
 2005 –  Иван Миљковић
 2006 –  Гилберто Годој Фиљо
 2007 –  Рикардо Гарсија
 2008 –  Лој Бол
 2009 –  Серхио Сантос
 2010 –  Мурило Ендрес
 2011 –  Максим Михајлов
 2012 –  Бартош Курек
 2013 –  Николај Павлов
 2014 –  Тејлор Сандер
 2015 –  Ервин Нгапет
 2016 –  Марко Ивовић
 2017 –  Ервин Нгапет
|}

Види још 
 Светски Гран при у одбојци
 Европско првенство у одбојци
 Европско првенство у одбојци за жене
 Светско првенство у одбојци
 Светско првенство у одбојци за жене
 Одбојка на Летњим олимпијским играма

Спољашње везе 

 Службени сајт ФИВБ
 Службени сајт одбојкашке федерација Италије
 Службени сајт одбојкашке конфедерације Бразила